Данный список представляет глав федерального министерства иностранных дел Германии и учреждений, выполнявших соответствующие функции. Охватывает исторический период со времён кайзеровской Германии по настоящее время.

Статс-секретари имперского ведомства иностранных дел кайзеровской Германии, 1871—1919

Министры иностранных дел Веймарской республики, 1919—1933

Министры иностранных дел Третьего рейха, 1933—1945

Министры иностранных дел Федеративной Республики Германии, 1951—1990

Министры иностранных дел Германской Демократической Республики, 1949—1990

Министры иностранных дел Федеративной Республики Германия, 1990 — настоящее время

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерального министерства иностранных дел ФРГ 

Списки министров Германии
!
Германия